Death of a Nation: The Timor Conspiracy, een Britse documentaire uit 1994
 Death of a Nation (muziekalbum), een muziekalbum van de Amerikaanse band Anti-Flag uit 2004
 Death of a Nation (film), een Amerikaanse documentaire uit 2018